Список ендемічної флори Андаманських і Нікобарських островів налічує 88 таксонів, з яких 82 мають ранг виду і ще 6 — ранг підвиду або варитету. Вони належать до 81 роду та 46 родин. 1 рід — Pubistylus є повністю ендемічними. Більшість ендеміків знайдені на Андаманських островах, але 13 з наведеного списку ростуть на Нікобарських островах.

Список ендемічних видів

Література 

 Dagar, J. C. & Singh, N. T. 1999. Plant resources of the Andaman and Nicobar islands. Bishen Singh Mahendra Pal Singh. 
 Nayar, M. P. 1996. «Hot Spots» of endemic plants of India, Nepal and Bhutan. Tropical Botanic Garden and Research Institute. Palode, Thiruvananthapuram. 
 Renvoize, S. A. 1979. The origins of Indian Ocean Island floras. In: Plants and Islands. Ed. D. Bramwell. Academic Press. 
 Thothathri, K. 1960. Studies on the flora of the Andaman Islands. Bulletin of the Botanical Survey of India, 2: 375–373. 
 Thothathri, K. 1962. Contribution to the flora of the Andaman and Nicobar islands. Bulletin of the Botanical Survey of India, 4: 281–296. 
 Dagar, J. C. 1989. Endemic Plant species of Bay Islands. Journal of Andaman Science Association 5: 161–168.

Джерела 

 Andamanese Endemic Plants

Посилання 

 Sudhakar Reddy C. Census of endemic flowering plants of Andaman and Nicobar Islands
  Plant Genetic Diversity of Endemic. Species in the Andaman and Nicobar Islands: A Conservation Perspective
 Angiosperms of North Andaman, Andaman and Nicobar Islands, India

Андаманські і Нікобарські острови
Андаманські і Нікобарські острови
 
Андаманські і Нікобарські острови